Natica floridana är en snäckart som först beskrevs av Alfred Rehder 1943.  Natica floridana ingår i släktet Natica och familjen borrsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Borrsnäckor
floridana